SMS „Oldenburg” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 okręty Kaiserliche Marine; pochodzi od nazwy państwa – Wielkiego Księstwa Oldenburga:
 SMS „Oldenburg” – okręt pancerny z lat 80. XIX wieku
 SMS „Oldenburg” – pancernik typu Helgoland z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich